Холодник:

 Холодник — холодный суп, национальное блюдо кухонь нескольких восточноевропейских стран.
 Холодник — село, Андреевский сельский совет, Роменский район, Сумская область, Украина.